Antonio Pascual de Borbón (Caserta, 31 de diciembre de 1755 - San Lorenzo de El Escorial, 20 de abril de 1817), infante de España, hijo de Carlos III y hermano menor de Carlos IV de España y Fernando IV de Nápoles.

Biografía 

Antonio Pascual Francisco Javier Juan Nepomuceno Ángel Raimundo Silvestre nació en el Palacio de Acquaviva en Caserta, donde residía la familia real antes de la construcción del Palacio Real de Caserta. Este bondadoso infante fue el más inteligente y laborioso de los hijos de Carlos III, después de su difunto hermano Gabriel, y al igual que este fue celebrado como humanista, muy devoto de las artes. Guardaba un sorprendente parecido físico con su hermano Carlos IV.

Matrimonio 
Se casó con su sobrina María Amalia de Borbón el 25 de agosto de 1795, de la que no tuvo hijos que alcanzaran la edad adulta, enviudando tres años después en el parto de su único hijo, que murió poco después.

Época napoleónica 
Fue partidario del príncipe Fernando, y aborrecía al favorito de Carlos IV, Manuel Godoy.

Encabezó la Junta Suprema de Gobierno (1808), por designación de Fernando VII, mientras este acudía a la cita conminatoria de Napoleón en Bayona, con objeto de entenderse con las tropas francesas y buscar la buena armonía. 

Durante la guerra de la Independencia compartió con la familia real el exilio en Valençay. De regreso a España, desempeñó altos cargos oficiales. Fue toda su vida un firme partidario del absolutismo, y congregaba en torno suyo lo más florido del partido realista furibundo.

Según la recreación literaria del personaje hecha por Benito Pérez Galdós en La corte de Carlos IV, novela perteneciente a los Episodios Nacionales, el infante:

Emprendió obras de restauración en el Real Sitio de La Isabela, en Sacedón, sumergido desde 1955 por las aguas del embalse de Buendía.

Órdenes y empleos

Órdenes 
Reino de España
Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
Caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III.
Caballero Gran Cruz de la Orden Española y Americana de Isabel la Católica.
 Orden de Santiago
 Comendador de Corral de Almaguer (1798 - 1806), de Los Santos de Maimona (1798) y de Villahermosa (1806) 
 18 de febrero de 1766: Caballero.

 Orden de Alcantara
 1 de febrero de 1766: Comendador mayor.
 1 de febrero de 1766: Comendador de Piedrabuena, de Castelnovo, de Ceclavín y Zalamea.
 Orden de Calatrava
 1772: Comendador mayor de Aragón o Alcañiz.
 1772: Comendador de Fresneda y Rafales  y Manzanares.

Extranjeras 
 7 de junio de 1767: Caballero de la Orden del Espíritu Santo. (Reino de Francia)
 7 de junio de 1767:  Caballero de la Orden de San Miguel. (Reino de Francia)
 31 de diciembre de 1755: Caballero de la Orden de San Jenaro. (Reino de Nápoles)

Empleos 
 1814 - 1817: Almirante general de España e Indias.
 Protector de la Junta Superior Gubernativa de Cirugía.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Regentes de España
Casa de Borbón en España
Infantes de España por nacimiento
Restauración absolutista en España
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Comendadores mayores de la Orden de Alcántara
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros de la Orden de San Miguel
Comendadores mayores de la Orden de Calatrava
Comendadores de la Orden de Santiago
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XVIII
Almirantes Generales de España e Indias
Nacidos en Caserta
Fallecidos en San Lorenzo de El Escorial